Protocobitis är ett släkte av fiskar. Protocobitis ingår i familjen nissögefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nissögefiskar
Protocobitis